Eisenschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Eisenschmidt (* 1941), deutsche Schwimmerin
 Johann Caspar Eisenschmidt (1656–1712), elsässischer Mathematiker, Geodät und Mediziner
 Ruslana Eisenschmidt (* 1971), weißrussisch-deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Eisenschmid
 Eisenschmitt